Chelidonium hylomeconoides, vrsta rosopasa, biljke iz porodice makovki. Endem s Korejskog poluotoka. Raste na visinama od 90 do 1320m

Naraste od 17.5 do 30cm. Cvijet je žut.

Sinonimi 
 Coreanomecon hylomeconoides Nakai  
 Hylomecon hylomeconoides (Nakai) Y.N.Lee 
 Hylomecon hylomeconoides var. dissectifolia Y.N.Lee

Izvori 

Rosopas